Une passio (pluriel passiones) peut désigner :
Passio est un terme liturgique latin qui signifie souffrance et qui est employé pour parler de la passion du Christ.
Une passio ou un martyrium est un récit hagiographique de type vita sur la manière dont un saint martyr de l'Église chrétienne a été exécuté ou tué.
 Passio est une œuvre composée par Arvo Pärt en 1982.
 Passio est un lieu de Pokémon.